Het Campeonato Cearense Série C is het derde niveau van het staatskampioenschap voetbal van de Braziliaanse staat Ceará. De competitie werd voor het eerst gespeeld in 2004. De kampioen promoveert naar de Série B. Er is geen degradatie. Het aantal deelnemers verschilt jaarlijks naargelang clubs het financiële plaatje rond krijgen. De competitie wordt ook wel Terceira Divisão genoemd.

Overzicht kampioenen
 2004 -  Crateús	
 2005 -  São Benedito
 2006 -  Eusébio	
 2007 -  Barbalha
 2008 -  Aracati
 2009 -  Caucaia
 2010 -  Crateús
 2011 -  Uruburetama
 2012 -  Iguatu
 2013 -  América
 2014 -  Uniclinic
 2015 -  Alto Santo
 2016 -  Tianguá
 2017 -  União
 2018 -  Campo Grande
 2019 -  Pacatuba
 2020 -  Maracanã
 2021 -  Guarani de Juazeiro
 2022 -  Pacatuba

Eeuwige ranglijst

Clubs die vetgedrukt staan spelen in 2022 in de Série C.

Campeonato Cearense